Солоницевка — название населенных пунктов на Украине:

 Солоницевка — посёлок городского типа в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Солоницевка — до 1945 г. название села Шевченково в Котелевском районе Полтавской области.